О́скар Рор (; 24 марта 1912, Мангейм — 8 ноября 1988) — немецкий футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории французского клуба «Страсбур».

Клубная карьера

Выступления за сборную

Достижения 
 Чемпион Германии: 1931/32
 Обладатель Кубка Швейцарии: 1933/34
 Лучший бомбардир чемпионата Франции: 1937
 Рекордсмен чемпионата Франции по количеству пента-триков: 3 пента-трика
 Лучший бомбардир в истории «Страсбура»: 138 голов
 Лучший бомбардир «Страсбура» в чемпионате Франции: 118 голов

Статистика выступлений 

Источники:

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Вальдхоф»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Мангейм»
Игроки ФК «Сет»
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Пирмазенс»
Игроки ФК «Швабен»